Il Pacific Light Cable Network (PLCN) è un cavo sottomarino in fibra ottica che collegherà Los Angeles ed Hong Kong insieme. I lavori di costruzione sono stati avviati nel 2016 ed il loro termine è previsto per l'estate 2018 da parte delle società Google, Facebook, TE SubCom e Pacific Light Data Communication Co. Ltd. Il cavo, lungo 12800 km, supporterà una capacità trasmissiva stimata di 120 Tbit/s, rendendolo il più avanzato e veloce al 2016. Si tratta del primo sistema di cavi sottomarini in fibra ottica che interconnette direttamente Hong Kong e gli Stati Uniti, e sarà composto da 240 canali da 100 Gbit/s in una singola coppia di fibre.

Le città cablate 
 Manhattan Beach, California, United States
 Tseung Kwan O, Hong Kong

Collegamenti esterni 
 Submarinecablemap - Pacific Light Cable Network
 Submarinecablenetwork - Pacific Light Cable Network

Cavi di comunicazione sottomarini
Fibra ottica
Internet in Cina
Google
Facebook